Кристешти има више значења:

 Кристешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Кристешти (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Кристешти (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Кристешти (Браешти), насеље у округу Јаши у Румунији
 Кристешти (Кристешти), насеље у округу Јаши у Румунији
 Кристешти (Холбока), насеље у округу Јаши у Румунији
 Кристешти (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Кристешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Кристешти (Ботошани), општина у округу Ботошани у Румунији
 Општина Кристешти (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији
 Општина Кристешти (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији